Tenholt ist der Name

eines Ortsteils der Stadt Erkelenz im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, siehe Tenholt 
eines Ortsteils von Brachelen in der Stadt Hückelhoven im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen